La selecció masculina d'handbol d'Islàndia representa Islàndia en les competicions internacionals d'handbol. Ha participat en 7 Jocs Olímpics, 22 Campionats del Món i en 12 Campionats d'Europa. El seu millor resultat va ser en les Olímpiades de Pequín del 2008 on va aconseguir la medalla de plata, després de perdre la final contra França per 28-23. En el Campionat del Món, va obtenir la 5a posició el 1997 al Japó, mentre que en el Campionat d'Europa va aconseguir una medalla de bronze el 2010 a Àustria.

Historial

Jocs Olímpics

Campionat del món

Campionat d'Europa

Referències 

Seleccions d'handbol
Esport a Islàndia